Five Points, che in inglese significa "cinque punti", può riferirsi a:

Geografia

Comuni 
 Five Points (Alabama)
 Five Points (California)
 Five Points (Florida)
 Five Points (Carolina del Nord)
 Five Points (Ohio)
 Five Points (Pennsylvania)

Quartieri 

 Five Points (Athens), a Athens, Georgia
 Five Points (Atlanta), il centro di Atlanta, Georgia
 Five Points (Columbia), un distretto commerciale di Columbia, Carolina del Sud
 Five Points (Denver), a Denver, Colorado
 Five Points Historic District, a Huntsville, Alabama
 Five Points (Jacksonville), a Jacksonville, Florida
 Five Points (Manhattan), a Manhattan, New York
 Five Points (Toledo), in Toledo, Ohio

Altro 
 Five Points Gang, una gang criminale newyorkese
 Five Points (MARTA station), Atlanta, Georgia
 Five Points Correctional Facility, Romulus, New York
 5 Pointz, museo di arte contemporanea